Équipe cycliste Fakta
TV4 Fakta